Kronloken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kronloken (Åsarne socken, Jämtland, 696611-139871), sjö i Bergs kommun, 
Kronloken (Åsarne socken, Jämtland, 697476-138331), sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn